Мамлеев — русская фамилия татарского происхождения.

Известные носители:
 Мамлеев, Диниахмед Набиулиевич (1905—1976) — Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель РСФСР, почётный гражданин Череповца.
 Мамлеев, Дмитрий Фёдорович (1929—2012) — советский и российский писатель, журналист.
 Мамлеев, Михаил (род. 1975) — российский и итальянский ориентировщик, мастер спорта России международного класса.
 Мамлеев, Юрий Витальевич (1931—2015) — русский писатель, драматург, поэт и философ.

 Мамлеева, Екатерина Хасьяновна (род. 1930) — советская альпинистка, первая советская женщина на семитысячнике.

 Мамлеевы — дворянский род.